Action 52  — нелицензированный сборник видеоигр, вышедший для видеоигровых приставок NES в 1991 году и Sega Genesis в 1993 году соответственно. Версия для NES была разработана компанией Active Enterprises, в то время как за разработку Sega Genesis были ответственны Farsight Technologies. Версия для SNES рекламировалась в журналах, но впоследствии так и не была выпущена.

Action 52 состоит из 52 «новых и оригинальных» игр, которые охватывают самые разные жанры, причем наиболее распространенными являются shoot 'em up и платформеры.  Одна из наиболее примечательных игр входящих в сборник — The Cheetahmen, попытка Active Enterprises создать франшизу, похожую на Черепашки-ниндзя.

NES-версия Action 52 стала известной низким качеством и нестабильным функционированием включенных в нее игр. Среди игроков она часто считается одной из худших игр всех времен. Версия для Genesis считается более функциональной, но все такого-же низкого качества. Многие коллекционеры видеоигр высоко оценивают Action 52, поскольку всего было выпущено небольшое количество картриджей со сборником и в наше время он обрел популярность в Интернете. Первоначально сборник продавался за сравнительно высокую цену в 199 долларов США, или «менее 4 долларов за каждую игру».

Игровой процесс

NES 
Игры в версии NES охватывают множество жанров, наиболее распространенными из которых являются шутеры в космическом пространстве и платформеры. Из-за многочисленных ошибок программного кода в играх присутствуют серьезные сбои, некоторые из которых приводят к внезапному прекращению функционирования без возможности продолжить играть. Некоторые из игр также содержат неполные или бесконечные уровни, запутанный дизайн и проблемы с управлением. В руководстве каждая игра имеет описание в одно предложение, причем некоторые из них не совпадают с действительным содержимым игры, а другие неправильно написаны или классифицированы.

«Лучшей» игрой в Action 52 была «The Cheetahmen». Изначально Active Enterprises планировали наладить выпуск линии товаров, в том числе фигурок, футболок, серии комиксов и даже телевизионного мультфильма, основанного на персонажах (реклама фигурок гепардов (героев игры) включающая эскизы прототипов, была включена в вышеупомянутый комикс). Однако, эти планы вскоре были отменены из-за негативного восприятия сборника.

Семпл «Yeah! Woo!» из песни Rob Base и DJ E-Z Rock «It Takes Two» используется во вступительной заставке версии для NES.

Для рекламы видеоигры Active Enterprises объявила конкурс, в котором каждый, сможет пройти уровень 8 из игры «Ooze», будет включен в список участников розыгрыша денежного приза размером $104,000 ($52,000 наличными и чек на ту же сумму). Однако, игра заканчивается сбоем на уровне 2, что делает выигрыш невозможным без использования эмулятора или игрового эксплойта, из-за чего розыгрыш не состоялся.

Источники 

Компьютерные игры 1991 года
Сборники компьютерных игр
Игры для NES
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Отменённые компьютерные игры для SNES